Elementi classici – nelle tradizioni alchemiche, astrologiche e sapienziali, sono i costituenti ultimi dell'universo
 Elementi – in filosofia, componenti di un insieme composto
 Elementi – trattato geometrico di Euclide
 Elementi – trattato matematico di Nicolas Bourbaki
 Elementi – album del gruppo musicale italiano Le Orme
 Elementi – rivista della Nuova Destra

Pagine correlate
Elemento